Анато́лий Алексее́вич Зворы́кин () — советский экономист, историк науки, социолог, доктор экономических наук (1939), профессор, один из основателей социологии науки, как самостоятельного направления в советской социологии.

Биография 
Родился  года в Муроме, во Владимирской губернии.

В 1917 году окончил четыре класса Муромского реального училища и начал работать по найму. В годы гражданской войны в России служил в РККА.

В 1921 году поступил в Московский межевой институт и, окончив рабочий факультет, в 1922 году стал студентом Первого Московского государственного университета в котором в 1925 году окончил курс отделения внешних сношений факультета общественных наук. Работал в Высшем Совете народного хозайства и на шахтах Донбаса.

С 1933 по 1937 год — заместитель главного редактора газеты «Техника», одновременно, до 1941 года преподавал в Московском горном институте, в I МГУ, занимался научными исследованиями в Институте истории естествознания и техники АН СССР.

Специализировался в Институте красной профессуры по истории техники и по экономике. В 1934 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1935 году, по доносу, был исключён из КПСС и, в отсутствии работы, кормил семью, раскрашивая женские косынки, одновременно занимаясь написанием докторской диссертации. В 1938 году был восстановлен на работе и членстве в партии. В 1939 году стал доктором экономических наук (работа «Техническая реконструкция горной промышленности в СССР»). После утверждения докторской диссертации в ВАК СССР ему было присвоено ученое звание профессора по кафедре «Экономика промышленности и история техники».

Начало Второй мировой войны провёл на Сталинградском и Центральном фронтах. После тяжелого ранения был комиссован и с 1943 по 1946 год работал в Наркомате угольной промышленности. Был приглашён на работу в газету «Правда» редактором отдела науки, техники и высшей школы, параллельно выполнял функции председателя Комитета по изобретениям и открытиям при Совете министров СССР, читал лекции по экономике и истории техники в ряде московских институтов и занимался научно-исследовательской деятельностью.

С 1949 по 1959 год — 1-й заместитель главного редактора БСЭ (2 издание), а с 1957 по 1961 год — главный редактор журнала «Вестник истории мировой культуры».

Был членом Европейской экономической комиссии Организации Объединённых Наций, вице-президентом Международной комиссии по информации, принимал участие в работе Международного бюро труда. Свыше десяти лет являлся вице-президентом Международной комиссии ЮНЕСКО по истории научного и культурного развития человечества и членом Международного комитета по документации в области социальных наук.

С 1968 по 1988 год — сотрудник Института социологических исследований АН СССР, где с 1969 по 1970 год сформировал сектор (отдел) социологии науки.

Скончался 11 сентября 1988 года в Москве.

Библиография 
Автор более 400 книг, брошюр и статей.
 Наука, производство, труд, М, 1965;
 Научно-техническая революция и её социальные последствия, Наука, общество, человек. М., 1969.

Семья 
 Отец — Алексей Николаевич Зворыкин (16.08.1875, Муром — около 1948, Москва), инженер-путеец.
 Мать — Евдокия Николаевна Зворыкина
 Жена — Анна П. Зворыкина (1908, Москва — ?)
 Сын — Лев (30.11.1927 — 18.03.1995, Серпухов)

Примечания 

Сотрудники Института социологии РАН
Преподаватели Московского государственного горного университета
Восстановленные в КПСС
Сотрудники ИИЕТ РАН
Журналисты газеты «Правда»
Социологи науки